« Psylle » est un nom vernaculaire  désignant diverses espèces d'insectes hémiptères de la super-famille des Psylloidea, classés dans plusieurs genres et familles différents. On peut aussi bien dire le ou la psylle car le terme est un substantif masculin ou féminin. Ces petits insectes suceurs et sauteurs, qui ressemblent à des minicigales, sont proches des pucerons et des cochenilles.

Plusieurs de ces espèces sont des insectes ravageurs qui ont une importance économique notable en agriculture. Les dommages infligés aux cultures résultent de l'action directe de ces insectes suceurs-piqueurs qui affaiblissent les plantes en se nourrissant de leur sève, mais aussi de leur rôle de vecteurs de maladies, comme la maladie du dragon jaune due à des bactéries transmises par les psylles des agrumes.

Liste des espèces 
Selon la base de données de l'OEPP : 
 Acizzia jamatonica, psylle de l'albizia
 Agonoscena pistaciae, psylle commun du pistachier
 Anomoneura mori, psylle du murier
 Apsylla cistellata, psylle du manguier
 Bactericera cockerelli, psylle de la pomme de terre, psylle de la tomate
 Blastopsylla occidentalis, psylle de l’eucalyptus
 Cacopsylla fulguralis, psylle de l'elaeagnus,psylle du chalef
 Cacopsylla mali, psylle du pommier
 Cacopsylla pruni, psylle du prunier
 Cacopsylla pyri,  psylle commun du poirier
 Cacopsylla pyrisuga, psylle du poirier
 Cacopsylla striata, psylle du bouleau
 Diaphorina citri, psylle asiatique des agrumes, psylle de l'oranger
 Euphyllura olivina, psylle de l'olivier, psylle du coton des fleurs
 Glycaspis brimblecombei, psylle du gommier rouge
 Homotoma ficus, psylle du figuier
 Lauritrioza alacris, psylle du laurier
 Pachypsylla celtidisvesicula, psylle du micocoulier
 Psylla alni, psylle de l'aulne
 Psylla buxi, psylle du buis
 Psylla negundinis, psylle du négondo
 Psyllopsis fraxini, psylle du frêne
 Trioza apicalis, psylle de la carotte
 Trioza camphorae, psylle du camphrier
 Trioza erytreae, psylle africain des agrumes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Insecte suceur
 Homoptera

Liens externes 
 Psyl'list, base de données en ligne consacrée aux psylles, par David Ouvrard
  Psyllids or 'jumping plant lice' (Psylloidea, Hemiptera)

Hémiptère (nom vernaculaire)
Psylloidea
Nom d'insecte ambigu
Insecte ravageur